Вршитељ (в.д.), носитељ или обнашатељ дужности, мандатар или инкумбент (енгл. инцумбент) појмови су који означавају особу која обнаша неку одређену јавнополитичку или управљачку дужност.

Појмови мандатар и инкумбент најчешће означавају обнашатеља неке политичке дужности, попут предсједника, тајника, гласноговорника, равнатеља и сл.

Вршитељ дужности има истоврсно значење, али најчешће односи на краткотрајно вођење одређене дужности, у сврху замјеника или привременог обнашатеља. То се најчешће односи на службенике у пријелазном раздобљу између двају Влада, за вријеме политичке кризе или у раздобљу између завршетка и примопредаје дужности.

Израз инкумбент првенствено се користи у САД-у и другим државама енглеског говорног подручја, и то у контексту избора за јавне дужности на које се долази мање или више непосредним изабирањем појединачних кандидата. Стога је тај израз карактеристичан за државе с предсједничким суставом или већинским изборним суставом.

Извори 

Политика
Политичка терминологија
Титуле